Häuslern bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Schwarzhofen in der Verwaltungsgemeinschaft Neunburg vorm Wald, Oberpfalz, Bayern, Deutschland
 die Katastralgemeinde Häuslern (Gemeinde Groß Gerungs) im Bezirk Zwettl, Niederösterreich, Österreich